CVQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Carnarvon (Western Australia) (Australia)